La Seyne steht für:
 La Seyne-sur-Mer, Stadt im französischen Département Var
 La Seyne (Schiff), französisches Passagierschiff (1874–1909)

Siehe auch:
 Seyne